Příjmení Robb nosí více osobností:

 AnnaSophia Robbová (* 1993) – americká herečka a zpěvačka
 Jana Robbová (1951–1996) – česká zpěvačka
 Muriel Robb (1878–1907) – britská tenistka